Wafaar signifie fidélité en arabe (وفاء). C'est un prénom commun dans le monde arabe. Il peut désigner :wafa Mw

Personnalités 
 Wafa Sultan est une psychologue américaine d'origine syrienne.
 Abu l-Wafa ou Aboûl-Wafâ ou Abou el Wafa ou Abu l-Wāfā' ou Abul Wáfa est un mathématicien et astronome perse du .
 Wafa Idriss (1977-2002) est une kamikaze palestinienne.

Politique 
 Parti Wafa : parti algérien, fondé par l'ancien ministre Ahmed Taleb Ibrahimi, interdit par le gouvernement.
 Le mouvement Wafa est un parti nationaliste tunisien.

Divers 
 Wafa Wydad est un club de football marocain.
 Wafa Assurance est une société marocaine d'assurances.
 Wafa immobilier est une société marocaine de financement immobilier.
 Wafa est une agence de presse palestinienne.

Voir aussi 
 Waffa